Planck kan syfta på:

Personer 

 Max Planck (1858–1947), tysk teoretisk fysiker och främste upphovsman till kvantteorin
 Amalia Planck (1834–1908), svensk lärare och företagare
 Erwin Planck (1893–1945), tysk jurist och motståndskämpe
 Gottlieb Planck (1751–1833), tysk evangelisk teolog
 Karl Planck (1819–1880), tysk filosof
 Nina Planck (född 1971), amerikansk matskribent

Vetenskap

Fysik 

 Plancks strålningslag, naturlag om svartkroppsstrålning
 Plancks konstant, fysikalisk konstant som förekommer i kvantmekaniska ekvationer
 Planckenheter, enhetssystem för mätning baserad på fundamentala konstanter
 Plancklängd, grundenheten för längd
 Planckmassa, grundenheten för massa
 Plancktid, grundenheten för tid
 Planckladdning, grundenheten för elektrisk laddning
 Plancktemperatur, grundenheten för temperatur
 Planckarea, härledd enhet för area
 Planckvolym, härledd enhet för volym
 Planckrörelsemängd, härledd enhet för rörelsemängd
 Planckenergi, härledd enhet för energi
 Planckkraft, härledd enhet för kraft
 Planckeffekt, härledd enhet för effekt
 Planckdensitet, härledd enhet för densitet
 Planckenergitäthet, härledd enhet för energitäthet
 Planckintensitet, härledd enhet för intensitet
 Planckvinkelfrekvens, härledd enhet för vinkelfrkvens
 Plancktryck, härledd enhet för tryck
 Planckström, härledd enhet för ström
 Planckspänning, härledd enhet för spänning
 Planckimpedans, härledd enhet för impedans
 Planckepoken, Big Bangs tidigaste stadium
 Planckpartikel, hypotetisk partikel
 Plancks postulat, grundläggande princip inom kvantmekaniken

Astronomi 

 Planck (krater), månkrater på den södra hemisfären
 Planckia, asteroid
 Planckteleskopet, rymdteleskop utvecklat av ESA

Geografi 

 Planck Point, udde i Antarktis

Se även 

 Max Planck-sällskapet, oberoende icke-vinstinriktad forskningsorganisation
 Plank (olika betydelser)